Idris ( إدريس) je jméno arabského i waleského původu (nezávisle na sobě). Může znamenat:

lidé
 Idris (prorok) – druhý z islámských proroků, ztotožňovaný s biblickým Henochem
 Al-Idrísí (1100–1165/1166) – andaluský geograf, kartograf a spisovatel
 Idris I. (1889–1983) – libyjský král
 Idris Muhammad (1939–2014) – americký jazzový bubeník
 Edward Idris Cassidy (1924–2021) – australský kardinál
 Idris Elba (* 1972) – britský herec a DJ

místa
 Cadair Idris – hora ve Walesu

další
 Idris (programovací jazyk) – funkcionální programovací jazyk